Isabel de Baviera (o de Wittelsbach), es el nombre de varias consortes de monarcas europeos:

 Isabel de Baviera (1227-1273), esposa de Meinhard, duque de Carintia, antiguo feudo del Sacro Imperio Romano Germánico.
 Isabel de Baviera-Ingolstadt (1370-1435), fue la reina consorte de Francia después de casarse el 17 de julio de 1385 con Carlos VI de Francia, asumió un importante rol público ante los desastres de la Guerra de los Cien Años. Isabel de Baviera era hija de Esteban III de Baviera y Tadea Visconti, hija del señor de Milán.
 Isabel de Baviera (1443-1486) esposa de Ernesto de Sajonia.
 Isabel de Baviera (1837-1898) emperatriz de Austria y reina de Hungría y de Bohemia, esposa del rey Francisco José I (también conocida por su apodo, Sissi)
 Isabel Luisa de Baviera (1801-1873) reina de Prusia, esposa del rey Federico Guillermo IV.
  Isabel Gabriela de Baviera (1876-1965) reina de los belgas, esposa de rey Alberto I y madre de Leopoldo III.